Куличиха — топоним в России:
 Куличиха — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края, упразднён в 1982 г.
 Куличиха — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Куличиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Куличиха — река, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае.